Ivan Fjodorov (drukker), Russisch boekdrukpionier.
 Ivan Fjodorov (zeevaarder), Russisch zeevaarder.